Виду́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Три-сюр-Баиз. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65461.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 100 км западнее Тулузы, в 22 км к востоку от Тарба.

На западе коммуны протекает река , а на востоке — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 88 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 49 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 35 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 35 активных жителей работали 32 человека (20 мужчин и 12 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 14 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи